Die Avon Futures of Hampton Roads 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport News. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 10. bis 17. Januar 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Newport News